Het CONCACAF-kampioenschap 1973 was de 6e editie van het CONCACAF-kampioenschap. Dit toernooi gold ook gelijk als kwalificatie voor het wereldkampioenschap voetbal. De winnaar van dit toernooi plaatst zich voor het Wereldkampioenschap voetbal van 1974. Haïti won de finalegroep en werd voor de eerste keer kampioen van dit toernooi.

Deelnemende landen
Voor het hoofdtoernooi begon konden landen zich eerst kwalificeren. 14 landen werden verdeeld over 6 groepen. Groepen van 2 en groepen van 3. De winnaars van alle groepen plaatsen zich voor het hoofdtoernooi.

Gekwalificeerd land (WK 1974)

Kwalificatie
De opzet van de CONCACAF-groep was enigszins veranderd: zes landen konden zich plaatsen voor een toernooi, dat tevens zou dienen als het kampioenschap van de CONCACAF-groep. Mexico was zoals altijd de sterkste van de Noord-Amerikaanse landen en won alle wedstrijden van Canada en de Verenigde Staten. In Midden-Amerika waren er twee verrassingen: El Salvador, deelnemer aan het vorige WK verloor tweemaal van Guatemala en Costa Rica gaf een 3-0 voorsprong weg tegen Honduras, de uiteindelijke 3-3 betekende uitschakeling na een eerdere nederlaag in Honduras. Uit het Caribisch gebied waren er drie finalisten: Nederlandse Antillen, Trinidad/Tobago en Haïti. Het toernooi werd gehouden in Haïti en het gastland werd daardoor gezien als de grootste belager van het favoriete Mexico.
Legenda

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Speelstad

Finaleronde
Heel het land Haïti was gefocust op de laatste wedstrijd tegen Mexico. Echter, Mexico begon het toernooi slecht met gelijke spelen tegen de Midden-Amerikaanse landen Honduras en Guatemala, terwijl Haïti alle wedstrijden won. Mexico moest nu alles winnen om in de race te blijven, tegen de Nederlandse Antillen was dat geen enkel probleem (8-0), maar tegen het ook niet hoog aangschreven Trinidad en Tobago leed men een ontnuchterende nederlaag: 4-0. De wedstrijd tussen Mexico en Haïti had nu alleen statistische waarde en Haïti was het tweede Carıïbisch land sinds Cuba in 1938, dat zich plaatste voor een WK, Mexico ontbrak voor de eerste keer sinds 1938.

Doelpuntenmakers
7 doelpunten
 Steve David
5 gdoelpunten
 Emmanuel Sanon
4 doelpunten
 Ruben Guifarro
 Octavio "Centavo" Muciño
3 doelpunten
 Horacio López Salgado
2 doelpunten
 Morales
 Everald Cummings
1 doelpunt

Externe links
Details op rsssf.com
Details op fifa.com

Wereldkampioenschap voetbal kwalificatie CONCACAF
Voetbal in Haïti
Voetbal in 1973
Voetbal in 1972
Wereldkampioenschap voetbal 1974 kwalificatie